"All I Ever Wanted" album pjevačice Kelly Clarkson
 "All I Ever Wanted" pjesma pjevačice Kelly Clarkson
 "All I Ever Wanted" pjesma DJ-a Basshuntera